

Відомі носії 
 Білоконь Юрій Сергійович (14 липня 1983, Одеса) — український актор театру та кіно.
 Білоконь Юрій Миколайович (1950, Дніпропетровськ) — архітектор, містобудівник.

Див. також 
 Білоконь
 Білокінь

Сторінки зі списками однофамільців-тезок